

Лейквілл — місто, штат Індіана
 Лейквілл — місто, штат Мен
 Лейквілл — місто, штат Массачусетс
 Лейквілл — місто, штат Міннесота
 Лейквілл — селище, штат Коннектикут
 Лейквілл — переписна місцевість, штат Нью-Йорк